Jonathan Davies può riferirsi a:

 Jonathan Davies (1962-), rugbista a 13 e a 15 gallese;
 Jonathan Davies (1988-), rugbista a 15 gallese.